Jaume III de Mallorca (1315 - 1349), rei de Mallorca i comte de Rosselló i Cerdanya.
 Jaume III Crispo (1446 - 1490), duc de Naxos.
 Jaume III d'Escòcia (1452 - 1488), rei d'Escòcia.
 Jaume III de Xipre (1473 - 1474), rei de Xipre.
 Jaume de Borbó i de Borbó-Parma, pretendent carlí al tron espanyol.